Альберт Ліпперт (1901—1978) — німецький актор і режисер.
 Бернгард Ліпперт (* 1962) — німецький футбольний тренер.
 Вольдемар Ліпперт (1861—1937) — німецький архівіст та історик.
 Вольфганг Ліпперт (1911—1941) — німецький пілот-ас, гауптман (капітан) люфтваффе.
 Вольфганг Ліпперт (1937—2018) — німецький ботанік.
 Денніс Ліпперт (* 1996) — німецький футболіст.
 Дональд Ліпперт (* 1957) — американський римокатолицький єпископ.
 Георг Ліпперт (1908—1992) — австрійський архітектор.
 Герберт Ліпперт (* 1957) — австрійський оперний співак (тенор).
 Герхарт Ліпперт (* 1937) — німецький актор і телеактор.
 Ліан Ліпперт (* 1998) — німецька велогонщиця.
 Лотар Ліпперт (* 1939) — східнонімецький хокеїст на траві, нападник.
 Людвіг Ліпперт (1878—1939) — датський фотограф, оператор і режисер.
 Міхаель Ліпперт (1897—1969) — командир частин військ СС, штандартенфюрер.
 Петер Ліпперт (1879—1936) — німецький католицький богослов.
 Рудольф Ліпперт (1900—1945) — німецький вершник і офіцер, генерал-майор вермахту. Чемпіон літніх Олімпійських ігор-1936.
 Філіп Даніель Ліпперт (1702—1782) — німецький живописець і археолог.
 Юліус Ліпперт (1839—1909) — австрійський історик, педагог, культуролог і етнограф-еволюціоніст.
 Юліус Ліпперт (1895—1956) — обер-бургомістр Берліна (1937—1940).

Див. також 
 Пік Ліпперта — гора в західній Антарктиді; Земля Елсворта.
німецькі прізвища